Евгений Козло́в:
 Козлов, Евгений Александрович (род. 1960) — казахстанский судья, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва.
 Козлов, Евгений Валентинович (род. 1955) — российский художник.
 Козлов, Евгений Григорьевич (1933—2016) — советский тренер по горнолыжному спорту.
 Козлов, Евгений Евгеньевич (род. 1995) — российский футболист.
 Козлов, Евгений Петрович (род. 1975) — белорусский футболист.